Le tunnel ferroviaire du Cinquantenaire (Bruxelles, Belgique) ;
 Le tunnel routier du Cinquantenaire (Bruxelles, Belgique).

Voir aussi

Article connexe 

 Cinquantenaire (homonymie)